Бранко Ілич (1983) — словенський футболіст
 Іван Ілич (2001) — сербський футболіст
 Стефан Ілич (1990) — сербський хокеїст
 Миле Ілич (1984) — сербський баскетболіст

 Ілич — річка у Республіці Комі, права притока Печори